Kvavisträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvavisträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (27,2 ha)
Kvavisträsk, by i Norsjö kommun i norra Västerbotten, 
Kvavisträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun och Luleå kommun,  (42,3 ha)
Kvavisträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (4,24 ha)
Kvavisträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (8,21 ha)

Se även
Kvavistjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn